CPRI (си-пи-ар-ай, ) — стандарт, определяющий интерфейс между функциональными блоками базовой станции сотовой связи. В терминах самого стандарта CPRI — это интерфейс между контроллерами радиоаппаратуры () и встроенными или удаленными радиомодулями ().

В число компаний, работающих над принятием и развитием стандарта, входят Ericsson AB, Huawei Technologies Co. Ltd, NEC Corporation, Alcatel Lucent и Nokia Solutions and Networks (NSN) GmbH & Co. KG.

См. также 

 OBSAI
 Радиомодуль (сотовая связь)

Ссылки 

 Страница стандарта CPRI

Сотовая связь